А́ндерс Трентемёллер (род. в 1972 году, , [ˈtˢʁantˢəˌmølɐ̯]) — датский музыкант из Копенгагена, играющий электронную музыку.

Биография 

Дебют Трентемёллера состоялся в 1997 году. Вместе со своим другом DJ T.O.M. они сформировали первый живой house-проект в Дании, «Trigbag», и начали давать выступления у себя на родине и за рубежом. Тригбаговский сингл «Showtime» игрался такими известными диджеями, как Алекс Гофер, Лоран Гарнье и Etienne de Crécy. «Тригбаг» распался в 2000 году.

Чуть позже, в 2004, Трентемёллер выпустил ремикс на Aphex Twin — «Windowlicker» под псевдонимом Run Jeremy.

Трентемёллер вернулся в 2003 году вместе с The Trentemøller EP, включавшим в себя треки «Le Champagne» и «Work in Progress». В феврале 2004 Трентемёллер получил награду Danish DJ Awards в номинации «Up Front Release of the Year» за трек «Le Champagne».

В феврале 2005 Стив Баг () выпустил в продажу популярный сингл Trentemøller EP — «Physical Fraction» на своем лейбле «Audiomatique». Этот сингл обратил внимание успешных международных продюсеров на Андерса и был продолжен тремя релизами на главном лейбле Стива Бага: Polar Shift, Sunstroke и Nam Nam. После этого множество рецензентов назвали его «лучшим молодым исполнителем 2005 года».

Трентемёллер также хорошо востребованный ремиксер. Этому способствовали его ремиксы на Martinez («Shadowboxing»), Sharon Philips («Want 2 Need 2»), Röyksopp («What Else Is There?»), The Knife («We Share Our Mother’s Health»), и на хит Моби «Go». Трек «Go (Trentemøller Remix)» получил 38 место на австралийском ARIA Club chart в октябре 2006 года.

Дебютный альбом Андерса The Last Resort был выпущен на Poker Flat в октябре 2006. И сразу два популярнейших музыкальных журнала (немецкий Groove Mag и французский Trax) назвали его «Альбомом года» (ноябрь 2006).

«Essential Mix» на BBC Radio 1 был назван лучшим миксом года по результатам голосования слушателей в 2006 году.

В 2011 году трек «Shades of Marble» был использован в русскоязычном трейлере к фильму «Кожа, в которой я живу» (La piel que habito).

Трек под названием "Silver Surfer, Ghost Rider Go" используется в качестве саундтрека в играх Asphalt 8: Airborne и Need For Speed (2015).

Дискография

Альбомы 
 2006 — The Last Resort
 2007 — The Pølar Mix
 2007 — The Trentemøller Chronicles
 2009 — Harbour Boat Trips 01: Copenhagen by Trentemøller
 2010 — Into The Great Wide Yonder
 2011 — Reworked/Remixed
 2011 — LateNightTales
 2013 — Lost
 2014 — Lost Reworks
 2014 — Early Worx
 2016 — Fixion
 2019 — Obverse
 2022 — Memoria

Синглы 
 2003 — Trentemøller EP
 2004 — Beta Boy
 2005 — Kink
 2005 — Latenight Cab Driving / Charge
 2005 — Physical Fraction
 2005 — Polar Shift
 2005 — Sunstroke
 2005 — Serenetti
 2006 — Always Something Better
 2006 — Nam Nam E.P.
 2006 — Rykketid
 2007 — African People
 2007 — An Evening With Bobi Bros / 25 Timer [Trentemøller & DJ Tom / Vildtand feat. Trentemøller, Krede & Buda]
 2007 — Moan
 2008 — Live In Concert E.P. (Roskilde Festival 2007)
 2007 — Miss You
 2008 — Remixed
 2008 — Vamp / Miss You
 2008 — Trentemoller / Claude Vonstroke — Want 2 Need 2 Whistle Chicago
 2009 — Gamma [Trentemøller & Buda]
 2009 — Rauta EP [Trentemøller vs. DJ Lab]
 2010 — Sycamore Feeling
 2010 — Even Though You’re With Another Girl
 2010 — Silver Surfer, Ghost Rider Go
 2011 — Shades Of Marble Remixes
 2012 — My Dreams
 2013 —  Never Stop Running
 2013 — Gravity
 2013 — Candy Tongue
 2014 — Deceive
 2016 — River In Me
 2016 — Redefine
 2016 — Complicated
 2017 — One Eye Open
 2017 — Hands Down

Ремиксы 
 1999 — ETA — Ayia Napa
 2003 — Filur — You & I
 2003 — B & B International — Decorated With Ornaments
 2003 — Malou — I Wish
 2003 — Laid Back — Beautiful Day
 2003 — Djuma Soundsystem — Les Djinns
 2004 — Yoshimoto — Du What U Du
 2004 — Andy Caldwell — Give a Little
 2004 — Pashka — Island Breeze
 2004 — The Rhythm Slaves — The Light You Will See
 2004 — Aya — Uptown
 2005 — Mathias Schaffhauser — Coincidance
 2005 — Fred Everything & 20 for 7 — Friday
 2005 — Vernis — Bubble Bath
 2005 — Varano — Dead End Street
 2005 — Pet Shop Boys — Sodom
 2005 — Sharon Phillips — Want 2/Need 2
 2005 — Hryzleff — ComeKel
 2005 — Unai — Oh You and I
 2005 — Martinez — Shadowboxing
 2005 — Röyksopp — What Else Is There?
 2005 — The Knife — We Share Our Mother’s Health
 2006 — Djosos Krost — Chaptor One
 2006 — Jokke Ilsoe — Feeling Good
 2006 — Moby — Go
 2006 — Trentemøller feat. Richard Davis — Always Something Better
 2007 — Trentemøller feat. Ane Trolle — Moan
 2008 — Kasper Bjørke — Doesn’t Matter
 2008 — Modeselektor — The White Flash
 2008 — Lulu Rouge — Bless You
 2008 — Booka Shade — Outskirts
 2009 — Depeche Mode — Wrong
 2011 — Chimes & Bells — The Mole
 2011 — M83 — Midnight City

Примечания

Ссылки 

 Poker Flat Recordings — Официальный сайт лейбла Трантемёллера.
 Trentemøller — фан-сайт.
 Официальный дистрибьютор дисков Трентемёллера в России
 Официальная страница Trentemøller на Bandcamp

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Диджеи
Хаус-музыканты
Техно-музыканты
Электро-музыканты
Ремиксеры